Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2009 (anglais : Hong Kong Sevens 2009) est la  étape la saison 2008-2009 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule du 30 mars au  au Hong Kong Stadium à Hong Kong.

La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, qui en finale l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 26 à 24.

Équipes participantes 
24 équipes participent au tournoi :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale 
Résultats :

Tournois principaux

Cup

Plate

Bowl

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur(s) marqueur(s) du tournoi :  Robert Ebersohn /  Sosaia Palei /  Pio Tuwai (6 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Phil Mack (41 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2009
2009 à Hong Kong
Rugby à sept en 2009
Sport en mars 2009
Sport en Chine en 2009
Sport en avril 2009